El término Múltiple puede referirse a:

Múltiples de un motor de combustión interna.
Múltiple de escape de un motor de combustión interna.
Regleta multicontactos también conocida como Múltiple.
Split, película de 2017.
Múltiple, tipo de obra de arte.